El Veinte kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Veinte, Hidalgo, ort, San Bartolo Tutotepec, 
 El Veinte, Oaxaca, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar